

Canada 
 Cité des arts et des nouvelles technologies, à Montréal.

Espagne 
 Cité des arts et des sciences, à Valence.

France 
 Cité des Arts, à Besançon ;
 Cité des Arts, à Saint-Denis de La Réunion ;
 Cité des Arts de Montpellier ;
 Cité internationale des arts, à Paris.

Voir aussi